Си́льви:
 Сильви () — город в Италии.
 Бекар, Сильви (; род. 1975) — французская биатлонистка.
 Сильви, Сьюзи (; род. 1956) — английская актриса, танцовщица и модель.

См. также 
Сильвио
Сильвия
Сильвий
Сильва